Il Cirò bianco classico è un vino DOC la cui produzione è consentita nei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte nei territori di Melissa e Crucoli.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino più o meno intenso.
odore: vinoso e gradevole.
sapore: secco, armonico, delicato, vivace e caratteristico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri:
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni
 

Vini DOC della provincia di Crotone
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Greco Bianco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano